François Reynaert peut faire référence à :
 François Reynaert (1887-1958), architecte français de la région de Dunkerque.
 François Reynaert  (1960-), journaliste et écrivain français.